«Испытание невинностью», или «Испытание невиновностью» (), — детективный роман Агаты Кристи.
 Горе невинным (фильм) (другое название — «Испытание невиновностью») — экранизация романа Кристи.
 «Испытание невинностью» — второй эпизод третьего сезона телесериала «Мисс Марпл Агаты Кристи».